ketoza – stan metaboliczny, w którym dochodzi do wzrostu stężenia ciał ketonowych (kwas ß- hydroksymasłowy, kwas acetooctowy i aceton) w osoczu krwi, z jednoczesnym niskim i stabilnym poziomem insuliny i glukozy we krwi
 kwasica ketonowa – stan zwiększonej produkcji i stężenia we krwi ciał ketonowych (najczęściej w przebiegu cukrzycy)
 ketozy – organiczne związki chemiczne
 ketoza krów – schorzenie weterynaryjne